Adrián (1987) spanyol labdarúgó
 Adrián, férfikeresztnév